Wedding Bells – film del 1921 diretto da Chester Withey (come Chet Withey)
Wedding Bells – cortometraggio del 1924 prodotto dalla Monty Banks Productions Inc.
Wedding Bells – cortometraggio di animazione del 1933 diretto da Manny Gould e Ben Harrison